Linnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Linnemann (1839–1902), deutscher Architekt, Glasmaler und Kunstgewerbler
 Birgit Linnemann (* 1968), deutsche Wissenschaftlerin und Ärztin
 Carl Linnemann († 1917), Beigeordneter (Baudezernent) in Mülheim an der Ruhr, Schöpfer des dortigen Bismarckturms
 Carsten Linnemann (* 1977), deutscher Politiker (CDU)
 Eduard Linnemann (1841–1886), deutscher Chemiker
 Eta Linnemann (1926–2009), deutsche evangelische Theologin
 Gerhard Linnemann (1930–2001), Informatiker und Rektor der Technischen Hochschule Ilmenau 1974–1986
 Felix Linnemann (1882–1948), Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (1925–1945)
 Hans-Martin Linnemann (* 1930), deutscher evangelischer Theologe, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen
 Heinrich Linnemann (1950–2017), Informatiker
 Hermann Linnemann (1893–1980), deutscher Manager

 Johan Linnemann (1830–1889), dänischer Offizier und Erfinder
 Maria Linnemann (* 1947), britische Komponistin und Herausgeberin für Klassische Gitarre
 Mikko Linnemann (* 1973), Filmemacher und Filmwissenschaftler
 Otto Linnemann (1876–1961), deutscher Glasmaler und Wand- und Dekorationsmaler
 Richard Linnemann (1874–1932), Musikalienhändler, von 1915 bis 1921 Erster Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 
 Rolf Linnemann (1939–2011), deutscher Kabarettist und Chansonnier
 Rudolf Linnemann (1874–1916), deutscher Architekt, Innenarchitektur und Glasmaler
 Tom Linnemann (* 2004), deutscher Schauspieler
 Willy-August Linnemann (1914–1985), deutsch-dänischer Schriftsteller

 Linnemann-Schnetzer ist ein deutsch-französischer Hersteller von Stahl- und Aluminiumdruckbehältern für Lkw-Bremssysteme; gehört zur Frauenthal Holding